Macé (Orne), een plaats in het Franse departement Orne in de regio Normandië
 Jean Macé, een Franse onderwijzer en journalist
 Station Lyon-Jean Macé, een spoorwegstation in Lyon
 Jean Macé (metrostation), een metrostation in Lyon